Model for End-Stage Liver Disease, sistema di punteggio usato per valutare la prognosi e la priorità di pazienti in attesa di trapianto di fegato
Movimento per un'Europa della Libertà e della Democrazia, partito politico europeo